Das British Motor Cars Invitation 1971 war ein Damen-Tennisturnier des Virginia Slims Circuit in San Francisco. Es war Teil des Virginia Slims Circuit 1971. Das Turnier fand vom 6. bis 9. Januar 1971 statt. Im Einzel gewann Billie Jean King gegen Rosemary Casals mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Billie Jean King/Rosie Casals mit 6:4, 6:7, 6:1 gegen Françoise Dürr und Ann Jones.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 Ergebnisse

WTA Tour 1971
Tennisturnier in San Francisco